

Села 
 Морозівка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Онуфріївська селищна громада (в минулому — Онуфріївський район)
 Морозівка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Пантаївська селищна громада